Shanghai Express (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1932 onder regie van Josef von Sternberg
Shanghai Express (roman), een spionageroman van auteur Gérard de Villiers, het 55e deel uit de S.A.S.-reeks